Termin SMBA ima više značenja.

 UMP kinaza, enzim
 -{St Mary's Bay Academy}-, škola